Charles-Paul Diday (1813-1895), professeur d'hygiène à la Faculté de médecine et pharmacie de Lyon et à l'Hôpital de l'Antiquaille.
François Diday (1802–1877), peintre genevois, connu pour ses paysages spectaculaires.

Homonymie de patronyme